De periode 1751 t/m 1760 bevat 24 zonsverduisteringen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende typen:
6 totale
9 ringvormige
2 hybride
7 gedeeltelijke

Overzicht
Onderstaand overzicht bevat alle details van deze zonsverduisteringen.

Legenda

Zie ook 
 Lijst van zonsverduisteringen

Lijsten van zonsverduisteringen
1750-1759
1760